Rodé ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Rodé (1854–1898), Schweizer Jurist und Diplomat
 Franc Rodé (* 1934), slowenischer Geistlicher, Präfekt der Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens, Kardinal